Fritz Lundgren, född 23 april 1923, död 8 mars 2002, var en svensk kompositör och musiker (dragspel)

Filmografi 
 – dragspelare

Svenska musiker
Män
Födda 1923
Avlidna 2002